Мотошелиха — деревня в Лихославльском районе Тверской области.

География 
Деревня находится в 7 км от посёлка Калашниково, на реке Локотенка. Рядом с деревней — платформа Муташелиха на главном ходу Октябрьской железной дороги.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года население НП составило 5 человек.

Власть 
Деревня в административном плане относится к Барановскому сельскому поселению Лихославльского района
Тверской области.

Примечания 

Населённые пункты Лихославльского района